Маке́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Макеева, Алина Демьяновна (род. 1935) — советский и российский библиотековед.
 Макеева, Анастасия Васильевна (род. 1981) — российская актриса.
 Макеева, Валерия Зороастровна (1929—2007) — православная монахиня, советский диссидент, участник религиозного самиздата.
 Макеева (Серова), Варвара Витальевна (род. 1998) — российская хоккеистка на траве.
 Макеева, Ксения Владимировна (род. 1990) — российская гандболистка.
 Макеева, Мария Игоревна (род. 1974) — российский журналист, радио- и телеведущая.
 Макеева, Наталья Александровна (род. 1979) — российская фехтовальщица.
 Макеева, Ольга  Александровна (род. 1974) — политический деятель ДНР.